Пальникъёль (устар. Пальник-Ёль, Пальник-Йоль) — название рек в России:

 Пальникъёль (приток Большой Мутной)
 Пальникъёль (приток Вадмы) — река в Республике Коми.
 Пальникъёль (приток Власейю) — река в Республике Коми.
 Пальник-Ёль (приток Войвожа) — река в Республике Коми.
 Пальникъёль (приток Лыжи) — река в Республике Коми.
 Пальникъёль (приток Мокрой Сыни) — река в Ямало-Ненецком АО.
 Пальник-Ёль (приток Кипиеваю)
 Пальник-Ёль (приток Серебряной)
 Пальник-Ёль (приток Лебеди)
 Пальник-Ёль (приток Лыжи)